Калинки — название населённых пунктов в России:

 Калинки — деревня в Суражском районе Брянской области.
 Калинки — деревня в Судиславском районе Костромской области.
 Калинки — деревня в Городецком районе Нижегородской области